Дмитрий Коваленко:
 
 Коваленко, Дмитрий Владимирович (род. 1982) — российский футболист.
 Коваленко, Дмитрий Геннадьевич (род. 1977) — украинский футболист.
 Коваленко, Дмитрий (род. 1972) — киргизский футболист.